

Обергоф — містечко в Тюрингії

Обергоф — громада в кантоні Ааргау